Руднев, Михаил:
 Руднев, Михаил Матвеевич (1837—1878) — русский патологоанатом.
 Руднев, Михаил Фёдорович (1874—1930) — профессор, заведующий кафедрой госпитальной педиатрии Днепропетровского медицинского института.